Ла Роса Амариља има више значења:

 Ла Роса Амариља (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Роса Амариља (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Роса Амариља (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику